13-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 6 по 12 сентября 1982 года на Олимпийском стадионе в Афинах, столице Греции. В соревнованиях приняли участие 756 атлетов из 29 стран Европы. Был разыгран 41 комплект медалей (24 у мужчин и 17 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях семиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 19 стран-участниц.

Ссылки 
 

1982
Сентябрь 1982 года
Спорт в Греции в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты Европы в Греции
1982 год в лёгкой атлетике